Kinzel ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Kinzel (1912–2004), deutscher Sportfunktionär
 Anton Kinzel (* 1921), österreichischer Schachspieler und Senatspräsident des Obersten Gerichtshofs
 Eberhard Kinzel (1897–1945), deutscher General
 Gisela Kinzel (* 1961), deutsche Leichtathletin
 Helmut Kinzel (1925–2002), österreichischer Öko- und Pflanzenphysiologe
 Josef Kinzel (1852–1925), österreichischer Maler
 Moritz Kinzel (* 1976), deutscher Bauforscher
 Sebastian Kinzel (* 1988), deutscher Fußballspieler
 Till Kinzel (* 1968), deutscher Historiker und Literaturwissenschaftler
 Timo Kinzel (* 1984), deutscher Synchron- und Hörspielsprecher
 Ulrich Kinzel (* 1956), deutscher Germanist
 Virgil Kinzel (1910–1988), Abt des Klosters Rohr
 Walter Kinzel (* 1932; † 2021), deutscher Psychologe
 Walther Kinzel (1880–1964), deutscher Vizeadmiral

Siehe auch:
 Kinzl
 Kienzl
 Künzel
 Ginzel